Federico Fornaro (1962) – politico italiano
 Pierangelo Fornaro (1970) – chitarrista e compositore italiano
 Casal Fornaro – nome in italiano della città maltese di Qormi
 Palazzo Fornaro – edificio nobiliare del centro storico di Taranto